Armée de l'air et de l'espace peut désigner:

 L'Armée de l'air et de l'espace française
 L'Armée de l'air et de l'espace espagnole